Matang Rayeuk (Pr), een plaats in Indonesië
Matang Rayeuk (Peudawa), een plaats in Indonesië
Matang Rayeuk (Simpang Ulim), een plaats in Indonesië
Matang Rayeuk (Smk), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing